Möhnesee (meer)
 Möhnesee (gemeente)